* Rzym (wł. Roma) – stolica Włoch

Utwory, dzieła 
 Rzym (wł. Roma) – film z 1972 roku, w reżyserii Federico Felliniego
 Rzym (ang. Rome) – historyczny serial telewizyjny, koprodukcja HBO i BBC
 Rzym – powieść Émila Zoli

Pojęcia metaforyczne 
 Drugi Rzym – Konstantynopol – dawna stolica cesarstwa wschodniorzymskiego
 Trzeci Rzym – Moskwa, stolica Rosji

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Według TERYT jest ich 15, w tym 1 podstawowa
 Rzym – część miasta Jaworzno
 Rzym – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Rogowo
 Rzym – część wsi Nowy Antonin w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Firlej
 Rzym – część wsi Łążki w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Wartkowice
 Rzym – część wsi Mogilany w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Mogilany
 Rzym – część wsi Sowina w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Kołaczyce
 Rzym – część wsi Chmielnik w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Chmielnik
 Rzym – część wsi Kobyle w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Frysztak
 Rzym – część wsi Konieczkowa w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Niebylec
 Rzym – przysiółek wsi Wydrza w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Grębów
 Rzym – część wsi Kożyczkowo w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Chmielno
 Rzym – osada wsi Śluza, w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Lipusz
 Rzym – kolonia wsi Jaźwiska w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Gniew
 Rzym – część wsi Komorów w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Pacanów
 Rzym – część wsi Oficjałów w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Opatów

Zobacz też 
 Starożytny Rzym
 Rzym królewski
 Republika rzymska
 Cesarstwo Rzymskie